Jakiszki – wieś w rejonie janiskim, na Litwie
 Jakiszki – wieś w rejonie jezioroskim, na Litwie
 Jakiszki – wieś w rejonie rakiszeckim, na Litwie
 Jakiszki – wieś w rejonie wyłkowyskim, na Litwie